Ро́нальд «Рон» Брю́стер (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото ().
 : серебро (2007, 2009).
 : золото (, ).
 : золото (1995, 1996).
 : серебро (2003).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии